Waldemar Hecker ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Hecker (Regisseur) (1873–1958), deutscher Filmregisseur, Kabarettist und Bildhauer
 Waldemar Ch. Hecker (1922–2008), deutscher Chirurg und Hochschullehrer